Radu Florescu se poate referi la:

 Radu Florescu, poet
 Radu Florescu, istoric